Francisco Fernandez de la Cueva (1919-1676), militair in het Spaanse leger
Francisco Fernández Buey (1943), een Catalaans schrijver, filosoof, jurist en hoogleraar
Francisco Fernández Ochoa (1950-2006), een Spaans alpineskiër
Francisco Fernández Torrejón (1975), een Chileens voetballer
Francisco Fernández Moreno (1954), een Spaans wielrenner
Francisco Javier Fernández, beter bekend als Paquillo Fernández (1977-), een Spaans snelwandelaar